Ilia - jedna z transliteracji wschodniosłowiańskiego odpowiednika imienia Eliasz
 Ilia - inne imię Rei Sylwii
 Ilia Jarosławicz – kniaź nowogrodzki w latach 1018-1020
 Elida – górzysta kraina w starożytnej Grecji, obecnie prefektura (nomos) Ilia 
 Ilia - wieś w Rumunii, w Siedmigrodzie (węg. Marosillye, niem. Elienmarkt)
 Ilia (dawniej Ilja) – agromiasteczko na Białorusi, w rejonie wilejskim obwodu mińskiego
 Ilia (dawniej Ilja) – rzeka na Białorusi

Zobacz też Ilja